Slovácko sa nesúdí může znamenat:

 Slovácko sa nesúdí (kniha) – humoristická kniha Zdeňka Galušky
 Slovácko sa nesúdí (seriál) – seriál natočený podle stejnojmenné knihy

Související články 
 Slovácko sa súdí – další díl humoristické knihy Zdeňka Galušky